Schaldach ist der Familienname folgender Personen:

 Herbert Schaldach (1918–2004), deutscher Mediziner
 Karlheinz Schaldach (* 1951), deutscher Wissenschaftshistoriker
 Max Schaldach (1936–2001), deutscher Physiker und Firmengründer (Biotronik)
 Robert D. Schaldach (1926–1963), US-amerikanischer Astronom
 William Joseph Schaldach (1896–?), US-amerikanischer Autor und Künstler